Gadot
 Gal Gadot